Andreas Baader, Duits terrorist van de links-radicale terreurgroep Rote Armee Fraktion
Klemens Alois Baader, Duits katholiek theoloog

Duitse achternaam